Willeme steht für:
 Willème (Fahrzeughersteller), ehemaliges französisches Unternehmen zur Herstellung von Lastkraftwagen

Willeme ist der Familienname folgender Personen:
 Frans Willeme (* 1952), niederländischer und deutscher Kommunalpolitiker (CDA)